Albert Friedrich Speer (1863–1947) – niemiecki architekt
 Albert Speer (1905-1981) – niemiecki działacz nazistowski i architekt
 Albert Speer (1934-2017) – niemiecki architekt